Zeslandentoernooi 2004 (mannen), een Rugby union toernooi in 2004 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2004 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2004 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2004 (onder 21), een Rugby union toernooi in 2004 voor teams onder 21, de voorloper van het huidige toernooi voor teams onder 20.